Inversion (von ) respektive als Adjektiv invers, invertiert, als Verb invertieren, steht im Allgemeinen für einen Rückschluss von der Wirkung eines Systems auf die Ursache (siehe Inverses Problem). Die Möglichkeit der Invertierung einer Entität wird als Invertierbarkeit bezeichnet.

Im Speziellen beschreibt der Begriff Folgendes:

Mathematik und Physik:
 die Umkehrung einer bijektiven Funktion, siehe Inverse Funktion 
 bei der Untersuchung von algebraischen Strukturen siehe Inverses Element 
 eine Methodik in der booleschen Algebra, siehe Inversionssatz von Shannon
 in der Matrizenrechnung die Invertierung einer Matrix, siehe Inverse Matrix
 die wechselseitige Darstellung von Zahlenfolgen durch Summen, siehe Inversion (Diskrete Mathematik)
 in der Geometrie die Spiegelung an einem Kreis oder einer Kugel, siehe Inversion (Geometrie)
 speziell die Spiegelung an einem Punkt, siehe Punktspiegelung
 speziell  eine Punktspiegelung des Raumes, siehe Raumspiegelung
 in einer Permutation in Kombinatorik und Gruppentheorie, siehe Fehlstand
 in der Wahrscheinlichkeitsrechnung ein Simulationsverfahren, siehe Inversionsmethode
 in der Logik die Umkehrung einer Kalkülregel, siehe Inverse Regel
 eine Methode, eine zahlentheoretische Funktion aus ihrer summatorischen Funktion zu rekonstruieren, siehe Möbius-Inversion
 ein energetisch angeregter Zustand eines quantenmechanischen Ensembles, siehe Besetzungsinversion
 den Schluss von Messwerten auf Parameter eines Modells, siehe z. B. Tomografie, Quantentomografie

Technik:
 ein Betriebszustand eines MIS-Feldeffekttransistors, siehe Inversion (Halbleiter)
 die Umkehrung einer Informationszuordnung in der Informationstechnik, siehe Invertierte Datei
 die Umkehrung von Positiv in Negativ bzw. umgekehrt in Fotografie und Reproduktionstechnik, siehe Invertieren (Bildbearbeitung)
 ein Umsetzungsparadigma, das u. a. in der objektorientierten Programmierung Anwendung findet, siehe Inversion of Control
 ein Prinzip beim objektorientierten Entwurf von Software, siehe Dependency Inversion Principle
 die Überschlags- oder Überkopfelemente im Bahnverlauf, siehe Inversion (Achterbahn)

Geowissenschaften:
 in der Geophysik die Berechnung von Strukturen des Untergrunds durch Gravimetrie, Magnetik usw., siehe Inversion (Geophysik)
 in der Geologie die Entstehung eines Berges aus einer tektonischen Mulde, siehe Reliefumkehr
 in der Kristallographie eine Anordnung, inverse Spinelle, siehe Spinelle #Kristallstruktur
 in der Meteorologie eine Wetterlage, die durch eine obere warme, und eine untere kalte Luftschicht charakterisiert ist, siehe Inversionswetterlage

Chemie, Biologie, Medizin:
 in einer chemischen Reaktion eine Änderung der räumlichen Konfiguration, siehe Inversion (Chemie)
 bei Emulsionen die Änderung des Typs von Wasser in Öl zu Öl in Wasser, siehe Phaseninversion
 das Umdrehen eines bestimmten DNA-Abschnittes, siehe Inversion (Genetik)
 die Überlagerung der drei Bewegungen Supination, Adduktion und Plantarflexion des Fußes, siehe Fuß #Bewegungsabläufe des Fußes 
 der Aufbau der Netzhaut, mit den lichtempfindlichen Zellen „umgekehrt“ in Schichten am weitesten vom Licht entfernt liegen, siehe Wirbeltierauge
 in Sexualkunde und Psychologie des 19. Jh. die Umkehrung des Geschlechttriebs auf gleichgeschlechtliche Personen, siehe Homosexualität

Geisteswissenschaften:
 ein grammatisches Phänomen im Bereich der Wortstellung, siehe Inversion (Sprache)
 die abweichende Wortstellung als rhetorische Figur, siehe Anastrophe (Rhetorik)
 in der Musik verschiedene Sachverhalte, siehe Umkehrung
 in der Philosophie die retrospektive Darstellung der Zukunft, siehe Inversion (Philosophie)
 kulturgeschichtlich der Wandel des Begriffs vom Alten Testament über verschiedene Stufen bis in die postmoderne Zeit, siehe Umkehr
 im Christentum auch eine formell geforderte und/oder innerlich vollzogene Aktion, wie die Metanoia, siehe Umkehr (Religion)

Siehe auch:
 invertierbar
 Inversionen
 Invasion
 Invention